Ма́зур — прізвище мазурського (пруссько-балтійського) походження. Похідне від прізвища Мазур, яке може бути як польським, так і німецьким (колишнім східно-пруським), входить до першої двадцятки найпоширеніших прізвищ у Польщі, також поширене в Німеччини та інших країнах Європи.

(Мазурик у загальному значенні означає «шахрай».)

 Мазурик Віктор Васильович — головний сержант Збройних Сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Максим Анатолійович Мазурик (1983, Донецьк) — український стрибун з жердиною.
 Микола Мазурик (1908-2008, Брижава, Польща) — український лемківський народний різьбляр, стрийко лемківського художника Омеляна Мазурика.
 Мазурик Наталія Петрівна (* 1983) — українська стрибунка з жердиною-олімпійка.
 Омелян Мазурик (1937-2002) — український лемківський художник, племінник різьбляра Миколи Мазурика.

Примітки

Див. також 

 Мазурка
 Мазурок

Польські прізвища
Українські прізвища
Білоруські прізвища